El término Convento de San Agustín es el nombre de varios edificios cristianos, catalogado cada uno como convento, de una orden en honor de san Agustín:

En España
 Convento de San Agustín, en Albacete;
 Convento de San Agustín, en el municipio de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León;
 Convento de San Agustín, en el municipio de Hernani, en Guipúzcoa;
 Convento de San Agustín, en el municipio de Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila;
 Convento de San Agustín, en Málaga;
 Convento de San Agustín, en Zaragoza;
Convento de San Agustín, en Segovia;
 Convento de San Agustín "el Nuevo", en Soria;
 Convento de San Agustín, en Azpeitia (Guipúzcoa), reconvertido en el 2008 en centro cultural.

En México
 Iglesia y convento de San Agustín, luego sede de la Biblioteca Nacional de México, perteneciente ahora a la Universidad Nacional Autónoma de México;

En Perú
 Supreso Convento de San Agustín, en el Cusco.